Брокх (Brocchus) е име на:

 Гай Серторий Брокх Квинт Сервей Иноцент, суфектконсул 101 г.
 Тит Юлий Максим Манлиан Брокх Сервилиан Авъл Квадроний Луций Сервилий Вация Касий, суфектконсул 112 г.
 Серторий Брокх, управител на провинция Долна Мизия 120 г.